Итапетининга () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Итапетининга. Население составляет 	191 603	 человека (на 2010 год). Площадь — 	3 729,153	 км². Плотность населения — 	51,38	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 1 722 139 327,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9805,99 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,779 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Аламбари
 Ангатуба
 Кампина-ду-Монти-Алегри
 Гуареи
 Итапетининга

Микрорегионы штата Сан-Паулу